NGC 4946 (другие обозначения — ESO 269-45, MCG -7-27-30, DCL 489, PGC 45283) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4946
Центавр (созвездие)